

Чарткі — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Чарткі — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Чарткі — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства